Estação Dundas (TTC) — metrô de Toronto
Estação Dundas West — metrô de Toronto

Desambiguações de estações